Entitats de població:
 San Benedetto Belbo, municipi de la província de Cuneo, Piemont
 San Benedetto dei Marsi, municipi de la província de L'Aquila, Abruzzo
 San Benedetto del Tronto, municipi de la província d'Ascoli Piceno, Marche
 San Benedetto in Perillis, municipi de la província de L'Aquila, Abruzzo
 San Benedetto Po, municipi de la província de Mantua, Lombardia
 San Benedetto Ullano, municipi de la província de Cosenza, Calabria
 San Benedetto Val di Sambro, municipi de la província de Bologna, Emilia-Romagna
 Edificis:
 San Benedetto o Sacro Speco, monestir benedictí al territori de Subiaco, a la Ciutat metropolitana de Roma Capital
 San Benedetto (Catània), església a Catània (Sicília)
 Teatro San Benedetto, teatre a Venècia